Campeonato Albanês de Futebol
Albania Artilheiros
Artilheiros